Атински морски съюз може да се отнася за:

 Първи атински морски съюз, наричан още Атинско-делоски съюз, Делоска симахия, Делоски съюз, Атинско архе – 478-477 пр.н.е.
 Втори атински морски съюз – 378-377 пр.н.е.